Sassi kan som auktorsförkortning betyda:

 Moritz Sassi
 Agostino Sassi

Robotskapade auktorsförkortningar